O Golpe de 18 Frutidor, Ano V (4 de setembro de 1797 no Calendário Republicano Francês), foi uma tomada do poder na França por membros do Diretório, o governo da Primeira República Francesa, com apoio dos militares franceses. O golpe foi provocado pelos resultados das eleições realizadas meses antes, que haviam dado a maioria dos assentos no Corps législatif (órgão legislativo) do país aos candidatos monarquistas, ameaçando a restauração da monarquia e o retorno ao ancien régime. Três dos cinco membros do Diretório, Paul Barras, Jean-François Rewbell e Louis Marie de La Révellière-Lépeaux, com o apoio do ministro das Relações Exteriores Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, encenou o golpe de estado que anulou os resultados das eleições anteriores e expulsou os monarquistas da legislatura.

Revolução Francesa
1797 na França